Miejscowości w USA:
 Mount Sterling – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Mount Sterling – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Mount Sterling – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Montgomery
 Mount Sterling – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Mount Sterling – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Mount Sterling (ang. Mount Sterling Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown